Povijest Češke
Češki vladari